Olga Danilović e Marta Kostyuk erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Cori Gauff e Caty McNally hanno battuto Hailey Baptiste e Dalayna Hewitt con il punteggio di 6–3, 6–2.

Teste di serie 

  Cori Gauff /  Caty McNally (campionesse)
  Eléonora Molinaro /  Wang Xiyu (primo turno)
  Alexa Noel /  Naho Sato (quarti di finale)
  Elisabetta Cocciaretto /  Clara Tauson (secondo turno)

<li>  Joanna Garland /  Moyuka Uchijima (semifinale)
  Clara Burel /  Diane Parry (secondo turno)
  María Camila Osorio Serrano /  Gabriella Price (quarti di finale)
  Hurricane Tyra Black /  Lea Ma (secondo turno)

Alternate 
  Weronika Falkowska /  Stefania Rogozińska Dzik (primo turno)

Wildcard 

  Chloe Beck /  Emma Navarro (semifinale)
  Elysia Bolton /  Vanessa Ong (primo turno)

<li>  Robin Montgomery /  Katrina Scott (secondo turno)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Open 2018